Die Toyota Swiss Open 1981 waren ein Tennisturnier der Damen in Lugano. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 11. bis 17. Mai 1981 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  In: wtatennis.com.1. Februar 2017 (englisch; PDF; 2,2 MB)
 

WTA Tour 1981
Tennisturnier in Lugano